Fleagle ist der Familienname folgender Personen:

 Brick Fleagle (1906–1992), US-amerikanischer Jazzgitarrist und Arrangeur
 John G. Fleagle (* 1948), US-amerikanischer Paläontologe